Кумколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кумколь — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Кумколь — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Кумколь — село в Джангельдинском районе Костанайской области.

См. также 
 Кумколь — нефтегазовое месторождение в Карагандинской области Казахстана.
 Кумколь — газотурбинная электростанция в Карагандинской области Казахстана.